Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den VTB Kremlin Cup der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler im Einzel, welche jeweils in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 16. und 17. Oktober 2021 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF)

ATP Tour 2021
2021